Le tournoi de tennis de San Diego est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1991, classée en catégorie Tier III, se dispute du  au .

Jennifer Capriati remporte le simple dames. En finale, elle bat Monica Seles, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jill Hetherington et Kathy Rinaldi.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de San Diego
 Saison 1991 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1991
San Diego
Sport en Californie en 1991
Tennis aux États-Unis en 1991
Tennis en juillet 1991
Tennis en août 1991